Сантијаго Тамазола има више значења:

 Општина Сантијаго Тамазола (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Тамазола (Сантијаго Тамазола, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику